Die Abkürzung HGT kann für folgende Begriff stehen:

 Heizgradtage
Flughöhe über Grund
 Horizontaler Gentransfer
 Hydraulisch gebundene Tragschicht

HGT